L'Esprit public est le titre de plusieurs productions culturelles :
 L'Esprit public, revue politique et littéraire française, ayant paru de 1960 à 1966 ;
 L'Esprit public, émission de radio hebdomadaire diffusée le dimanche à 11 h par France Culture depuis 1998.
 Le Nouvel Esprit Public, podcast hebdomadaire diffusé le dimanche par Philippe Meyer depuis 2018.
L'Esprit public, quotidien fondé par Jean-Charles de Lesseps.

Homonymie de titre